Флешер је сленг за одређену врсту егзибициониста који изненада отварају и затварају капуте или друге делове одеће и откривају гениталије.

Спољашње везе 
 Енглеска Википедија о флешерима и егзибиционизму

Менталне болести